

Geografia

Winterbourne (Berkshire)
Winterbourne (Gloucestershire)
Winterbourne Abbas
Winterbourne Steepleton